Psique (mitologia), personatge mitològic
 Psique (ment), conjunt dels processos i fenòmens que fa la ment humana com unitat
 Psique (estuc), baix relleu d'estuc provinent de la de Vil·la de Petraro
 Psique (Marvel Comics), personatge principal dels New Mutants